Karpellus ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Karpellus (1869–1919), österreichischer Maler und Illustrator
 Richard Karpellus (1897–1971), österreichischer Ingenieur